Landtagswahlkreis 77 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Osnabrück-Ost (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Cloppenburg-Nord (2003)
 Landtagswahlkreis Delmenhorst (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Oldenburg II (1974 und 1978)
 Landtagswahlkreis Oldenburg-Stadt (1947 bis 1970)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Borken II (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Borken I (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Essen III (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Oberhausen I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Rees (1947 bis 1962)

in Sachsen:
 Wahlkreis Oelsnitz – Plauen, Land (1990)